VMSC steht für
Visitor Mobile Switching Center
Voice Mail Switching Center 
  (lit.: Vilniaus miesto sporto centras) Sportzentrum der Stadt Vilnius

Abkürzung